Sejdiu ist der Familienname folgender Personen:

 Altuna Sejdiu (* 1985), mazedonische Sängerin
 Fatmir Sejdiu (* 1951), kosovarischer Politiker